Board of Education Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Board of Education Building (St. Louis, Missouri), NRHP-ID 04001475
 Board of Education Building (Philadelphia, Pennsylvania), NRHP-ID 83002266